Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 689 dans le monde.

 Route régionale 689 en Finlande
 Route nationale 689 en France